Yellowhammer (Englisch für Goldammer, amerikanisches Englisch auch für Goldspecht) steht für:
 Operation Yellowhammer, einen Geheimplan der britischen Regierung, der für das Land die Folgen eines ungeregelten Brexits abmildern soll
 Sir Kenneth Yellowhammer, ein fiktiver Medienunternehmer in der britischen Comedyshow KYTV
 Spitzname des US-Bundesstaats Alabama (Yellowhammer State) und dessen Einwohner